De Zwitserse voetbalbeker (Duits: Schweizer Cup, Frans: Coupe de Suisse, Italiaans: Coppa Svizzera) is het nationale voetbalbekertoernooi in Zwitserland dat sinds 1926 elk seizoen wordt georganiseerd door de Zwitserse voetbalbond (SFV-ASF). De winnaar plaatst zich voor kwalificatieronden van de UEFA Europa Conference League, (voorheen voor de Europacup II, UEFA Cup en UEFA Europa League).

Van 2003 tot en met 2008 droeg de beker de (sponsor)naam Swisscom Cup.

Aan het hoofdtoernooi, dat volgens het knock-outsysteem wordt gespeeld, beginnen 64 clubs in de 1/32 finale. Dit zijn alle clubs die uitkomen in de twee hoogste divisies (Super League en de Challenge League) aangevuld met clubs die zich via de regionale bekertoernooien weten te kwalificeren. In deze toernooien mogen clubs deelnemen vanaf de 5.Liga. (De Liechtensteinse clubs die in de Zwitserse competities spelen, spelen in hun eigen nationaal bekertoernooi).

Finales

Aantal overwinningen per club

Opmerkelijk 
 FC Sion was in het seizoen 2005/06 het eerste team van buiten de hoogste divisie die de bekerfinale won.